Théorie de la Dominance Sociale ;
 Tige de selle, pièce d'une bicyclette qui supporte la selle ;
 Tout de suite ;
 Traces des Ducs de Savoie, une course nature longue distance ;
 Traitement du signal ;
 Tramway des Deux-Sèvres, une ancienne compagnie de transport ferroviaire locale ;
 Travailleur ou travailleuse du sexe ou travail du sexe ;
 Tribu Des Sens, une structure associative visant à promouvoir les arts alternatifs ;
 Troubles du développement sexuel.

TDS est aussi le sigle anglophone pour :
 Syndrome de dysgénésie testiculaire (pour Testicular dysgenesis syndrome) ;
 Total des solides dissous (pour Total dissolved solids)
 Signature de débris de tornade (pour Tornado Debris Signature).
 Technical Data Sheet

Automobile 
 TDS, comme les modèles 318tds et 325tds, qui sont des turbo diesel de BMW Série 3 et BMW Série 5 des années 1990, avec le moteur M51 ou le moteur M41 pour les 318tds

Informatique 
 Table des symboles ;
 Téléchargement définitif avec sauvegarde ;
 TeX Directory Structure, une structure de répertoires pour les installations TeX et LaTeX reommandée par le TeX Users Group ;
 Transaction Driven System, un système de moniteur transactionnel informatique (Voir GCOS) ;
 , protocole de la couche application utilisé pour les transferts entre une base de données et un client ;

Notes et références